El especialista puede referirse a:

 El especialista: película de acción americana del año 1994 protagonizada por Sylvester Stallone, Sharon Stone y James Woods;
 Gli specialisti: western del año 1969 dirigida por el cineasta italiano Sergio Corbucci;